La Coixinera és un grup de música folk nascut a Mataró (Maresme) l'any 2001. És caracteritzat per la combinació de melodies tradicionals amb sonoritats i ritmes propers al rock. Amb els anys ha esdevingut un dels principals referents del folk català. El seu nom vé del nom que rep la cornamusa catalana al Maresme.

Discografia 
<div style="-moz-column-count:2; -moz-column-gap:15px;">

Referències

Enllaços externs 
 

Entitats del Maresme
Grups de ball folk catalans
Grups de música catalans
Grups de música del Maresme